C16H19ClN2 – formula molecolare della clorfenamina
C16H19ClN2 – formula molecolare della desclorfeniramina

Formule molecolari